

Ардатовське сільське поселення — сільське поселення, Ардатовський район, Мордовія
 Ардатовське сільське поселення — сільське поселення, Дубьонський район, Мордовія

Див. також 
 Ардатовське міське поселення